Доли́ни (до 1989 року — Долина) — село в Україні, в Червоноградському районі Львівської області. Населення становить 254 особи.

Примітки

Посилання 
 Погода в селі Долини 

Населені пункти Червоноградського району
Села Червоноградського району
Села Львівської області